Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Mallard : 
 Le  est un navire de 12 canons lancé en 1801. Les Français le capturent après qu'il s'est échoué en 1804. La Marine française le convertit en canonnière en 1811, le renomme Favori en 1814, Mallard en 1815, puis Favori à nouveau plus tard en 1815.
 Le  est une canonnière à hélice composite de classe Forester lancée en 1875 et vendue en 1889.
 Le  est un destroyer-torpilleur lancé en 1896. Il a été reclassé comme un destroyer de  en 1913 et est vendu en 1920.
 Le  est un sloop de classe Kingfisher lancé en 1936 et vendu en 1947.

Mallard